Summer steht für:

 Türöffner (umgangssprachlich)
 Summer (Elektrik), ein elektronisches Bauteil
 ABT Summer, Öltanker

Summer ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Summer (* 1967), österreichischer Judoka
 Cree Summer (* 1969), US-amerikanische Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin
 Donna Summer (1948–2012), US-amerikanische Sängerin
 Hans Summer (* 1951), österreichischer Radrennfahrer
 Henry Lee Summer (* 1955), US-amerikanischer Musiker
 India Summer (* 1975), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Johanna Summer (* 1995), deutsche Jazzmusikerin
 Jochen Summer (* 1977), österreichischer Radrennfahrer
 René Summer (* 1987), österreichischer Fußballtorwart
 Roland Summer (* 1955), österreichischer Keramiker
 Rudolf Summer (1935–2014), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Sammer
 Sommer (Begriffsklärung)
 Sumer
 Summerer
 Summers
 Sumner